A competição de luta Greco-romana até 75 kg masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 14 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
Roman Vlasov, da Rússia, derrotou o dinamarquês Mark Madsen na final sagrando-se campeão olímpico pela segunda vez consecutiva. Já os combates pelo bronze foram ganhos pelo sul-coreano Kim Hyeon-woo e por Saeid Abdevali, do Irão.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final 

Greco romana 75 kg masculino